Элина Дженго (, ; ) — греческая легкоатлетка албанского происхождения. В 2022 году стала чемпионкой Европы в метании копья.

Биография
Родилась 2 сентября 2002 года и выросла в городе Неа-Каликратия в Греции. Её родители уехали из Албании в 1990-х годах после падения коммунизма, за которым последовало ухудшение экономической обстановки и массовая миграция населения. Как рассказала Элина в интервью в 2020 году:

Присоединилась к спортивному клубу «» в Неа-Каликратии, где тренируется по настоящее время. Перед тем как остановиться на метании копья, занималась многоборьем, бегом и бегом с барьерами. Её две старшие сёстры также занимались лёгкой атлетикой. Однако старшей сестре пришлось завершить спортивную карьеру из-за «негражданства». Элина в 2020 году рассказала:

В настоящее время учится на факультете физического воспитания и спорта Университета Аристотеля в Салониках.

В 2016 году установила всегреческий рекорд в в своей возрастной категории (54,04 м). По достижении совершеннолетия в 2018 году Элина также столкнулась с проблемой негражданства:

Дженго получила греческое гражданство после долгих попыток 22 июня 2018 года.

Через месяц после получения греческого гражданства, в июле 2018 года представляла Грецию на чемпионате Европы по лёгкой атлетике среди юношей в Дьёре, где ей удалось попасть в первую семерку и пройти квалификацию на летние юношеские Олимпийские игры, которые состоялись в октябре в Буэнос-Айресе. На юношеских Олимпийских играх выиграла золото в метании копья — первую и единственную среди спортсменов Греции золотую медаль в лёгкой атлетике на юношеских Олимпийских играх.

Выиграла серебро в метании копья на чемпионате мира по лёгкой атлетике среди юниоров 2021 года в Найроби, золото в метании копья на чемпионате Европы среди юниоров 2021 года в Таллине. В возрасте 18 лет, 1 августа 2020 года установила личный рекорд — 63,96 м на всегреческом чемпионате (U20) по лёгкой атлетике в Янине. Тем самым побила мировой рекорд в своей возрастной категории (U20), принадлежавший кубинке , которая на  в канадском Эдмонтоне в 2015 году в первой попытке показала 63,86 м. Однако результат не был признан Международной ассоциацией легкоатлетических федераций из-за того, что Дженго не прошла допинг-контроль в установленное время.

В возрасте 20 лет завоевала золото в метании копья на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2022 года в Мюнхене, во второй попытке установила личный рекорд (65,81 м) и стала самой молодой чемпионкой Европы по метанию копья. В том же году на Golden Spike Ostrava метнула копьё на 65,40 м. Выиграла золото на Кубке Европы по метаниям 12 марта 2023 года в португальском городе Лейрия с результатом 63,65 м.

Примечания

Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Метатели копья Греции